MDI peut faire référence à :
 L'année 1501, en chiffres romains
 Motor Developpement International, marque de Guy Nègre. La société MDI a pour principale activité le développement d'automobiles utilisant l'air comprimé comme mode de propulsion.
 
 Éditions MDI, un éditeur français de manuels scolaires.

En informatique 

Media Delivery Index, une métrique utilisée dans les réseaux IPTV
Medium dependent interface, un port de connexion Ethernet qui autorise les hubs réseaux ou les switches à se connecter à d'autres hubs
Microsoft Document Imaging Format, un format propriétaire de fichier, conçu pour stocker des images avec la mise en page, et en ce sens, similaire à PDF. Ce format utilise des techniques fondées sur le format Tagged Image File (TIFF) conçu pour stocker des images avec la mise en page.
Mission Data Interface, une interface développée par NUWC Keyport pour autoriser les systèmes à partager des données et de la communication
Model-driven integration
Multiple document interface, une méthode de développement logiciel qui décrit une application qui a la capacité de travailler sur plusieurs documents en même temps